Тхань Лам (;  19 червня 1969, Ханой, В'єтнам) — в'єтнамська співачка.

Дискографія 
 Nếu điều đó xảy ra
 Em đi qua tôi (1990)
 Gọi tên bốn mùa
 Bài hát ru anh (1997)
 Nghe mưa (1997)
 Giọt lệ tình (1997)
 Sa mạc tình yêu (1997)
 Yêu (1997)
 Em và tôi (1998)
 Nơi mùa thu bắt đầu (1998)
 Lá thư (1998)
 Ru đời đi nhé (1999)
 Khát vọng (2000)
 Đợi chờ (2001)
 Mây trắng bay về (2001)
 Thiện Thanh (2002)
 Tự sự (2004)
 Thanh Lam — Hà Trần (2004)
 Nắng lên (2005)
 Ru mãi ngàn năm (2005)
 Em và đêm (2005)
 Này em có nhớ (2005)
 Nợ (2006)
 Thanh Lam — Trọng Tấn (2006)
 Giọt…Lam — Thanh Lam Collection Vol 1 (2006)
 Biệt (2007)
 Lam Blue 'TA' (2007)
 Nghe mưa 2 (2007)
 Lam xưa (2008)
 Nơi bình yên (2009)
 Thanh Lam Acoustic (2009)

Співачки XXI століття
Виконавці в'єтнамською мовою
В'єтнамські співачки